Эдмо́н-Гюста́в Камю́ (; 1852—1915) — французский ботаник и аптекарь.

Биография 
Гюстав Камю родился в Париже в 1852 году. В 1874 году поступил в Парижское аптекарское училище, получил диплом по фармации под руководством Гаспара Адольфа Шатена, физиолога растений и директора Училища. Затем вместе с Шатеном стал изучать флору Франции.

С 1878 по 1908 Камю был владельцем аптеки. В 1891 году он основал Общество изучения флоры Франции, стал его первым директором. В 1908 году оставил аптекарское дело и стал заниматься исключительно изучением ботаники. Издал несколько монографий по орхидеям Европы, часть из которых — в соавторстве с дочерью Антуанеттой Камю.

22 августа 1915 года в Париже Эдмон-Гюстав Камю скончался.

Гербарий Эдмона-Гюстава Камю был передан Парижскому музею естественной истории (P).

Научные работы 
 Camus, E.G. (1884). Guide pratique de botanique rurale. 180 p.
 Camus, E.G. (1888). Catalogue des plantes des France. 325 p.
 Camus, E.G. (1894). Monographie des Orchidées de France. 130 p.
 Camus, E.G.; Bergon, P.; Camus, A.A. (1908). Monographie des orchidées. 484 p.
 Camus, E.G. (1913). Les bambusées. 215 p.
 Camus, E.G. (1913). Les fleures des prairies et des pâturages. 125 p.
 Camus, E.G.; Camus, A.A. (1921—1929). Iconographie des orchidées d’Europe. 559 p.

Примечания

Литература 
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту